Firestarter:

 Firestarter — 10-й сингл британской группы The Prodigy.
  — файервол.
 Firestarter — мини-альбом группы Jimmy Eat World, вышедший в 2004 году.
 FireStarter — компьютерная игра в жанре аркадного шутера от первого и третьего лица, разработанная компанией GSC Game World.

См. также 
 Воспламеняющая взглядом (значения) — роман Стивена Кинга и фильмы по нему.